Die Scottish Football League First Division wurde 1988/89 zum 14. Mal als nur noch zweithöchste schottische Liga ausgetragen. Es war zudem die vierzehnte Austragung als zweithöchste Fußball-Spielklasse der Herren in Schottland unter dem Namen First Division. In der Saison 1988/89 traten 14 Klubs in insgesamt 39 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils dreimal gegen jedes andere Team. Bei Punktgleichheit zählte die Tordifferenz.

Die Meisterschaft gewann das Team von Dunfermline Athletic, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Premier Division-Saison 1989/90 sicherte. Absteigen in die Second Division mussten der FC Kilmarnock und Queen of the South. Torschützenkönig mit 22 Treffern wurde Kenneth MacDonald vom Airdrieonians FC.

Statistiken

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Weblinks 
  
 The Scottish Football League Championship Tables bei spfl.co.uk

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1988/89
1988 89